Henrich ist eine Ableitung des Namens Heinrich, der als Familienname wie auch als männlicher Vorname Verwendung findet.

Namensträger

Familienname 
 Adam Henrich (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Albert Henrich (1899–1971), deutscher Stillleben-, Landschafts- und Porträtmaler
 Albertine Henrich, deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Bernhard Henrich (* 1952), deutscher Filmausstatter
 Bonaventura Henrich (1927–2014), deutscher Ordensgeistlicher
 Daniel Henrich (* 1991), deutscher Fußballspieler
 
 Dominik Henrich (* 1965), deutscher Informatiker und Robotiker
 Franz Henrich (1931–2021), deutscher Priester und Theologe
 Fred Henrich (1898–1984), deutscher Politiker (NSDAP)
 Georg Henrich (1878–1934), deutscher Schauspieler
 

 Hedwig Henrich-Wilhelmi (1833–1910), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Heinrich Henrich (1614–1682), Schweizer Jesuit, Hochschullehrer und Bühnenautor
 Heribert Henrich (* 1961), deutscher Musikwissenschaftler, Herausgeber und Archivar
 Jakob Henrich (Pseudonym Bergfrieder; 1862–1961), deutscher Lehrer, Heimatautor und Publizist
 Johann Gerhard Henrich (1804–1883), deutscher Bierbrauer und Abgeordneter
 Jörn Henrich (* 1968), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Josef Henrich (1879–1943), österreichischer Forstingenieur und Autor
 Joseph Henrich (* 1968), kanadischer Anthropologe
 Konrad Henrich (1864–1928), deutscher Politiker
 Kyriaki Chryssomalli-Henrich (* 1946), deutsch-griechische Neogräzistin
 Liselotte Welskopf-Henrich (eigentlich Elisabeth Charlotte Henrich; 1901–1979), deutsche Schriftstellerin und Althistorikerin
 Manfred Henrich (1925–2003), deutscher Politiker
 Mark Henrich (* 1961), deutscher Leichtathlet
 Michael Henrich (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Otto Henrich (1871–1939), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Peter Henrich (* 1975), deutscher Archäologe
 Rolf Henrich (* 1944), deutscher Rechtsanwalt und Autor
 Stefan Henrich (* 1962), deutscher Handballspieler
 Taylor Henrich (* 1995), kanadische Skispringerin
 Walter Henrich (1888–1955), Ministerialbeamter und Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Henrich (1889–1955), deutscher Kulturbeamter und Theaterintendant

Vorname 
 Henrich Becker (1747–1819), ostfriesischer Kunstmaler
 Henrich Benčík (* 1978), slowakischer Fußballspieler
 Henrich Dors († nach 1651), deutscher Maler und Genealoge
 Henrich Focke (1890–1979), deutscher Flugzeugkonstrukteur und Hubschrauberpionier
 Henrich Grote (1920–1995), deutscher Marineoffizier, zuletzt Flottillenadmiral der Bundesmarine
 Henrich von Ittersum († 1660), Ritter des Deutschen Ordens
 Henrich Ernst Kestner (1671–1723), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Henrich Sliosberg (1863–1937), weißrussisch-russischer Jurist
 Henrich Steffens (1773–1845), norwegischer Philosoph, Naturforscher und Dichter
 Henrich Stoffregen († 1628), Opfer der Hexenverfolgungen in Westfalen
 Henrich zu Stolberg-Wernigerode (1772–1854), Regent über die Grafschaft Wernigerode

Zweitname 
 Carl Henrich Dreyer (1723–1802), deutscher Rechtswissenschaftler und Lübecker Politiker
 Hermann Henrich Meier (1809–1898), deutscher Geschäftsmann und Politiker
 Hermann Henrich Meier junior (1845–1905), deutscher Jurist, Unternehmer und Kunstmäzen
 Johan Henrich Berlin (1741–1807), dänisch-norwegischer Komponist und Organist
 Johann-Henrich Krummacher (1946–2008), deutscher evangelischer Geistlicher, Publizist und CDU-Politiker
 Johann Henrich Reitz (1665–1720), deutscher pietistischer Schriftsteller und Bibelübersetzer
 Johann Henrich von Seelen (1687–1762), deutscher Theologe und Pädagoge
 Johann Henrich Voigt (1613–1691), deutscher Mathematiker, Astronom und Kalenderschreiber
 Theodor Henrich Rahlenbeck (1784–1864), deutscher Laienprediger und Kämpfer gegen den Alkoholmissbrauch

Homophone Namensträger 
 Henrich Mchitarjan (armenisch Հենրիխ Մխիթարյան, in englischer Transkription Henrikh Mkhitaryan; * 1989), armenischer Fußballspieler

Siehe auch 
 Hennrich
 Heinrich
 Henrichs
 Henric
 Henrik
 Henri
 Henry

Familienname
Männlicher Vorname